Alfileres de pastor puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erodium cicutarium
 el nombre común de la planta Scandix pecten-veneris